Plíva může znamenat:
 nářeční varianta slova pleva
odvozený význam:
 karetní výraz pro hrací kartu, která má v konkrétní hře velmi nízkou hodnotu
 slangový výraz pro rychlík stavící v mnoha zastávkách 

příjmení
 Josef Plíva (1903-??), český režisér krátkých populárně vědeckých filmů
 Alžběta Plívová (* 1984), česká novinářka a tisková mluvčí
 Věra Plívová-Šimková (* 1934), česká filmová režisérka

Reference

Externí odkazy